Modern Life Is Rubbish — музичний альбом гурту Blur. Виданий 10 травня 1993 року лейблом Food
SBK Records. Загальна тривалість композицій становить 58:57. Альбом відносять до напрямку Бритпоп.

Список пісень

Британське видання 
 «For Tomorrow» — 4:19
 "Advert" — 3:45
 "Colin Zeal" — 3:16
 "Pressure on Julian" — 3:31
 "Star Shaped" — 3:26
 "Blue Jeans" — 3:54
 «Chemical World» — 4:02
 "Intermission" — 2:29
 «Sunday Sunday» — 2:38
 "Oily Water" — 5:00
 "Miss America" — 5:34
 "Villa Rosie" — 3:55
 "Coping" — 3:24
 "Turn It Up" — 3:21
 "Resigned" — 5:14
 "Commercial Break" — 0:55

Видання США 
 «For Tomorrow» – 4:19
 "Advert" – 3:45
 "Colin Zeal" – 3:16
 "Pressure on Julian" – 3:31
 "Star Shaped" – 3:26
 "Blue Jeans" – 3:54
 «Chemical World» – 3:45
 "Intermission" – 2:29
 «Sunday Sunday» – 2:38
 "Oily Water" – 5:00
 "Miss America" – 5:34
 "Villa Rosie" – 3:55
 "Coping" – 3:24
 "Turn It Up" – 3:21
 «Pop Scene» – 3:14
 "Resigned" – 5:14
 "Commercial Break" – 0:55
 "When the Cows Come Home" - 3:47
 "Peach" - 3:56
</div>

Посилання 
 огляд Allmusic 

Альбоми Blur
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Травень 1993